

Cinema
The Devil's Playground – cortometraggio del 1917 diretto da Harry McRae Webster
The Devil's Playground – film del 1928 diretto da Victor A. Bindley
La femmina dei porti (The Devil's Playground) – film del 1937 diretto da Erle C. Kenton
The Devil's Playground – film del 1946 diretto da George Archainbaud
Il cortile del diavolo (The Devil's Playground) – film del 1976 diretto da Fred Schepisi

Letteratura 
The Devil's Playground – romanzo di Christos Tsiolkas

Pagine correlate
Devil's Playground